Albemarle Bertie kan syfta på bland andra:

* Albemarle Bertie (omkring 1668–1742), brittisk parlamentsledamot
 Albemarle Bertie, 9:e earl av Lindsey (1744–1818), brittisk peer
 Albemarle Bertie (1755–1824), brittisk amiral